Bătălia de la Tighina (Bender) se poate referi la una din bătălii:

 Bătălia de la Tighina (1713)
 Bătălia de la Tighina (1918)
 Bătălia de la Tighina (1992)

Vezi și
Tighina (dezambiguizare)

Dezambiguizare
Istoria Tighinei